Torano Castello – comune italiano in provincia di Cosenza
Torano Nuovo – comune italiano in provincia di Teramo
Torano – frazione del comune di Borgorose (RI) nota per lo "svincolo direzionale" omonimo situato tra l'Autostrada A24 e l'Autostrada A25
Torano – frazione del comune di Carrara (Provincia di Massa-Carrara)

Torano – fiume appartenente al bacino del Volturno